Il torneo di pallavolo maschile al Festival olimpico della gioventù europea è una competizione pallavolistica che si svolge durante il Festival olimpico della gioventù europea, organizzata dalla COA e dalla CEV, per squadre nazionali europee, riservata a giocatori con un'età inferiore di 19 anni.

Edizioni

Medagliere

Collegamenti esterni